Willem Endstra, Nederlands vastgoedhandelaar
Minne Endstra, Nederlandse zakenman

Zie ook 
Endstra-tapes